Chèvreville kan syfta på:
 Chèvreville, Manche
 Chèvreville, Oise